Operazione aritmetica: una delle quattro operazioni binarie dell'aritmetica: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione
 Più in generale, Operazione interna e Operazione binaria: in matematica, particolarmente in algebra.
Operazione bancaria: una transazione tra un cliente ed una banca, o tra più banche
Operazione chirurgica: in medicina, un atto clinico più o meno invasivo con cui il chirurgo interviene sul corpo umano a scopo terapeutico o diagnostico
Operazione militare: attività in cui vengano impiegate risorse militari, a prescindere dall'entità e il tipo, per conseguire obiettivi anche non prettamente militari.
Operazione di servizio: nel gergo poliziesco, un'azione nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria
Operazione d'intelligence: come nel punto precedente, ma con riferimento ad attività di spionaggio in senso ampio

Altri progetti